Прядівка — село в Україні, Царичанському районі Дніпропетровської області.
 Прядівка — річка в Україні, ліва притока Орелі на Дніпропетровщині.